Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute à Tarente du  au .

Raffaella Reggi remporte le simple dames. En finale, elle bat Vicki Nelson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sandra Cecchini et Raffaella Reggi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1985
Rome
Internationaux Italie
Tennis en avril 1985
Tennis en mai 1985